Donna

Localidades

Donnas (Vale de Aosta)

Outros
The Donnas
The Donnas (álbum)

Desambiguação